

Скай-Веллі — місто, штат Джорджія
 Скай-Веллі — переписна місцевість, штат Каліфорнія